Blythedale ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Blythedale (Maryland), im Cecil County
 Blythedale (Missouri), im Harrison County
 Blythedale (Pennsylvania), im Allegheny County
 Blythedale (Virginia), im Stafford County